Секретный Эксперимент (англ. Banshee Chapter) — американский фильм ужасов с элементами триллера, частично основанный на рассказе Говарда Лавкрафта «Извне». Режиссёром стал дебютант Блэр Эриксон, также являющийся автором сценария .

Слоган фильма — «Расширь своё сознание».

Сюжет 
Пролог: в 1963 году США начали тайно производить эксперименты на своих ничего не подозревающих гражданах по изменению их сознания с помощью синтетических наркотических веществ. Проект имел кодовое название MK-ULTRA, его результаты были ужасающими.

Энн Роланд (Катя Винтер) — журналист крупного новостного сайта, просматривает собранный её очень близким другом Джеймсом Хиршем (Майкл МакМиллиан), который так же был журналистом, и с которым она училась в колледже, видеоматериал, на котором различные учёные и политики признаются о существовании проекта MK-ULTRA, признают чудовищность эксперимента и необходимость его тщательного расследования. Сам Джеймс собирался создать документальный фильм, разоблачающий этот проект. Утверждалось, что все испытуемые под воздействием препарата на время куда-то перемещались, а затем начинали видеть неких потусторонних существ, от столкновения с которыми испытуемые пострадали или даже умерли. В завершение материала Джеймс решает сам принять препарат Диметилтриптамин-19 (ДМТ-19), который получил от друзей из Колорадо. Через некоторое время из радиоприёмника рядом начинает играть странная музыка и раздаваться голоса. Джеймс стоит неподвижно и выглядит напугано, уверяя, что что-то его видит, и оно приближается к дому. В окне мелькает тёмная фигура, и запись обрывается. На долю секунды появляется изуродованное лицо Джеймса с полностью чёрными глазами.

Выясняется, что Джеймс бесследно исчез. Полиция допрашивает его друга Ренни Сигана, который находился рядом с Джеймсом в момент принятия наркотика и снимал его на видеокамеру. Однако, он сам сильно напуган и ничего не в состоянии пояснить, кроме того, что наркотик Джеймс получил от друзей из Колорадо. Вскоре пропадает и сам Ренни.

Энн ставит себе цель выяснить, что произошло с Джеймсом. Своё расследование она начинает с посещения дома Джеймса, где всё и случилось. Она находит записи Джеймса, письмо, подписанное друзьями, приславшими препарат и видеокассету. Внезапный таинственный шум вынуждает её покинуть дом.

Энн отправляется к радиолюбителю Генри Кейлу (Уимльям Стерчи), бывшему сотруднику АНБ, который сейчас занимается ремонтом телевизоров. Он поясняет ей, что голоса из радиоприёмника на записи с Джеймсом — не что иное, как трансляция с номерной радиостанции, одна из которых вещает в районе пустыни Блэк-Рок, вблизи дома Джеймса, и её сигнал можно записать ночью в определённые часы. Энн отправляется в пустыню за 120 километров от ближайшего города, и действительно, принимает сигнал. Однако, внезапно появившееся человекообразное существо пугает её и она в спешке уезжает.

Энн просматривает найденную видеокассету, на ней записан ход эксперимента: испытуемым насильно вводят наркотик, затем наблюдают из соседней комнаты. Испытуемые начинают бредить, произнося обрывки химических формул. Один из испытуемых исчезает из запертой комнаты и впоследствии оказывается в соседней. Там же показано, что учёные добывают некое вещество из головного мозга умерших подопытных. Последние 35 минут оказываются стёртыми.

Энн передаёт найденную кассету специалистам из своего издательства для восстановления стёртого материала, а также, делится своими успехами со своей коллегой Оливией Кмиек (Вивиан Несбит). Та, в свою очередь, подсказывает ей, что «Друзья из Колорадо» в действительности — название книги, написанной скандально известным и талантливым писателем-наркоманом Томасом Блекбёрном (Тед Левайн).

Энн делает звонок Томасу, упомянув имя Джеймса, однако Томас сердито отказывается от разговора. Тогда Энн находит Томаса, и, под вымышленным именем, входит к нему в доверие. Томас приглашает её к себе домой, знакомит с химиком Келли (Джелли Гэбриель), которая умеет изготавливать ДМТ-19 и обманным путём даёт ей наркотик, пояснив, что сделал ей это в отместку за её ложь. Энн ссорится с Томасом и спускается вниз, где находит Келли, которая тоже приняла ДМТ-19 и находится под его воздействием, уверяя, что нечто приближается к дому. В доме начинают раздаваться сигналы призрачной радиостанции. Так же, в доме действительно, обнаруживается существо. Энн зовёт на помощь Томаса, но он не верит девушкам. Внезапно в доме гаснет свет и в кадр попадает Келли с вырванными глазами, которую рвёт кровью.

Энн и Томас приходят в себя и обнаруживают, что Келли пропала. Они решают поехать в дом Келли, чтобы найти её. Попутно Томас признаётся, что это именно он отправил наркотик Джеймсу, а также, что наркотик это лишь катализатор, который превращает мозг человека в приёмник для призывания существ. На машину снова нападает существо, а Томас оказывается в лихорадочном состоянии и с кровоточащими глазами.

Энн входит в дом Келли и спускается в её секретную лабораторию. Там она находит карту, на которой отмечено положение некоего «Пятого Блока» в пустыне Блэк-Рок и предполагает, что именно там в 60-е проводился эксперимент, а сейчас находится радиостанция. Далее она просматривает записи с видеорегистратора, который зафиксировал, как некое существо входит в дом и спускается вниз, причём произошло это незадолго до прихода Энн. Энн бежит из дома и снова подвергается нападению существа.

Томас признаётся, что он всё-таки не давал Энн наркотик, тогда она приходит к выводу, что существа являются не только к принявшим ДМТ-19, но и к окружающим их людей, захватывая их тела и превращая их в носители. Так же, становится понятно, что правительство никогда не изобретало ДМТ-19, а лишь изготовило его по указанию потусторонних существ. К тому же, учёные сумели модернизировать ДМТ-19, добавив к основной формуле некий фермент, добытый из шишковидной железы трупа одной из испытуемых, которая вернулась к жизни после смерти во время эксперимента, атаковав одного из врачей, и которую прозвали «Первичный Источник».

Понимая, что существа теперь будут преследовать её постоянно, Энн решает положить конец трансляции раз и навсегда. Она и Томас добираются до Пятого Блока, который оказывается заброшенным убежищем от радиоактивных осадков. Томас предлагает сжечь внутри то, что бы оно не было, и достаёт канистру с бензином. К тому же, он берёт с собой пистолет. Внутри они обнаруживают комнату, полную радиоаппаратуры и большой резервуар с маленьким иллюминатором, через который они увидели, что внутри находится некое бледное существо с чёрнами глазами, которое предположительно и является Первичным Источником. Внезапно аппаратура в комнате включается и начинается радиотрансляция. Томас опять входит в лихорадочное состояние, и, прося Энн его извинить, застреливается. Решая сжечь существо и оборудование, Энн возвращается, чтобы поднести канистру с бензином, но в коридорах бункера её опять начинают преследовать существа. Достигая комнаты с резервуаром, она захлопывает дверь. Существо начинает ломиться в дверь. Энн разбивает иллюминатор, поливает всё бензином и поджигает, раздаётся взрыв.

Придя в себя и выйдя из комнаты, она обнаруживает одежду Джеймса, в которую он был одет перед исчезновением. Она отправляется в полицию, чтобы обо всём рассказать. В ожидании допроса к ней приезжает Оливия, которая сообщает, что стёртая часть видеокассеты восстановлена. Внезапно, из домофона в комнате начинает раздаваться радиотрансляция. Раздосадованная Энн бросается к домофону, не веря, что всё, что она сделала, было напрасно и кричит о помощи. Обернувшись, она видит Оливию, обращённую в носителя-существо.

Эпилог: Демонстрируются кадры из восстановленного видео, показывающие, что в молодости Томас участвовал в проекте MK-ULTRA в качестве испытуемого, и после провала эксперимента его оставили в живых. Кроме того, становится понятно, что эффекты препарата передаются от прикосновения. Так же сообщается, что выжившие подопытные страдали амнезией от полугода до 10 лет.

В ролях 
 Тед Левайн — Томас Блэкбёрн, писатель, принявший участие в эксперименте MK-Ультра
 Катя Винтер — Энн Роланд, однокурсница Джеймса, расследующая пропажу своего друга
 Майкл МакМиллиан — Джеймс Хирш, друг Энн, исчезнувший при странных обстоятельствах

Съёмки 
Секретный эксперимент был снят за 28 дней. Одним из первых актёров, утверждённых на роль, был Тед Ливайн.

Выпуск 
Фильм был показан на Канадском кинофестивале Toronto After Dark Film Festival в 2013-м в рамках киносмотра мистических кинокартин и получил награду как самый страшный фильм ужасов.

Саундтрек 
Музыку к фильму написал немецкий композитор Андреас Вайдингер, в титрах и несколько раз в фильме звучит песня канадского музыканта Марка Леновера (Mark Lenover) — The Girl in the Window.

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов США
Фильмы 2013 года
Фильмы Германии 2013 года
Фильмы ужасов 2013 года
Фильмы на английском языке